Rock Lee és un personatge a l'anime i el manga Naruto.

Aquest ninja és una paròdia/homenatge a l'actor Bruce Lee i té el mateix pentinat de tassa i les mateixes celles gruixudes que ell.

Tot i que és un ninja no pot utilitzar cap tècnica de ninjutsu o genjutsu, però tot i així és un geni del taijutsu (tèniques físiques).
La seva determinació ha estat viure dignament com un ninja a pesar de la seva mancança i això l'ha empès a entrenar-se molt durament, especialment sota la tutela del seu professor Maito Gai, a qui ha copiat el pentinat i la roba, i a qui té com a model a seguir.

Forma equip amb la Tenten i amb en Neji Hyûga, que també és el seu rival, al que no para de desafiar tot i que sempre perd.
El seu professor li va ensenyar tècniques de taijutsu molt perilloses com lOmote Renge o lUra Renge que suposen un gran descast per aquell que les utilitza.
En el seu segon any després de graduar-se a l'acadèmia, és recomanat per l'examen d'ascens a Chunin. Allà coneix i s'enamora de la Sakura Haruno, tot i que ella el rebutja perquè el considera massa estrany.

Tot i així durant la segona prova, intenta defensar la Sakura i el seu grup quan són atacats pels ninjes de la Vila Oculta d'Oto, tot i que en surt una mica malparat.
Al final de la Tercera Prova s'ha de fer una preselecció i s'enfronta amb en Gaara del Desert.
Tot i que és capaç de ferir-lo gràcies a la seva velocitat i les seves tècniques, al final és derrotat i un braç i una cama li queden destrossats, cosa que potser el privarà per sempre de viure com un ninja.

Altres dades 
 Vila: Konoha.
 Edat: 13-14 anys a la primera part, 16 anys a la segona (Naruto Shippudden).
 Data de Naixement: 27 de Novembre
 Altura: 1,62 m 
 Pes: 38,5 kg 
 Grup sanguini: A
 Grau ninja: Chunin
 Professor: Maito Gai.
 Odia: En Neji
 Objectius: Guanyar a en Neji i demostrar que és un gran ninja.
 Grup: Va al grup on hi ha el professor Maito Gai i els seus companys són en Neji Hyuga i la Tenten

Personatges de Naruto